Amadeu ist Vor- oder Familienname folgender Personen:

 Amadeu Antonio Kiowa (1962–1990), Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Deutschland
 Amadeu Pagès (1865–1952), katalanischer Schriftsteller
 Estanislau Amadeu Kreutz (1928–2014), Altbischof von Santo Ângelo (Brasilien)
 Gésio Amadeu (1947–2020), afrobrasilianischer Schauspieler
 Ramon Amadeu (1745–1821), katalanischer Bildhauer

Siehe auch:

 Amadeo, Amadeus